Рангамати:

 Рангамати — город и муниципалитет на юго-востоке Бангладеш.
 Рангамати — округ в юго-восточной части Бангладеш, в области Читтагонг.